Chauvirey ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Haute-Saône:

Chauvirey-le-Châtel
Chauvirey-le-Vieil